Abakwariga peut désigner :
 Abakwariga, un sous-groupe des Haoussas du Nigeria ;
 abakwariga, leur langue, un dialecte du haoussa.